Cruzado steht für:
 der ehemalige portugiesische Cruzado, eine alte portugiesische Münze, die vom 15. bis 19. Jahrhundert entweder in Gold oder in Silber ausgeprägt wurde
 die ehemalige Währung in Brasilien von 1986 bis 1989
 die Rockband Cruzados aus Los Angeles

Cruzado ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Cruzado (1941–2013), peruanischer Fußballspieler
 Rinaldo Cruzado (Paulo Rinaldo Cruzado Durand; * 1984), peruanischer Fußballspieler